Хргович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хргович, Мирко (род. 1979) — боснийский футболист, полузащитник. 
 Хргович, Филип (род. 1992) — хорватский боксёр-любитель, чемпион Европы (2015).